Kariri bezeichnet
 Kariri (Brasilien), ein indigenes Volk in Brasilien

Kariri ist der Familienname von
 Saud Kariri (* 1980), saudi-arabischer Fußballspieler